El cometa 109P/Swift-Tuttle és un cometa periòdic descobert independentment per Lewis Swift el 16 de juliol de 1862 i per Horace Parnell Tuttle el 19 de juliol de 1862. El cometa aparegué de nou el 1992 i fou redescobert per l'astrònom japonès Tsuruhiko Kiuichi. És el cometa que causa la pluja de meteors coneguda com a Perseids.

La por a la col·lisió de cometes i asteroides contra la Terra no va començar a ser presa en consideració fins als anys vuitanta, quan es va comprovar l'amenaça d'impacte d'aquest cometa, de mida aproximadament igual a la de l'asteroide que va causar l'extinció dels dinosaures. No obstant això, càlculs recents han desmentit que el cometa pugui impactar contra la Terra l'any 2126, com es creia, i comproven que no existeix perill de col·lisió imminent. Segons un article de la revista New Scientist, el cometa és en una òrbita que probablement el durà a col·lidir amb la Terra o la Lluna, tot i que, en cas de tenir lloc, la col·lisió no esdevindria durant aquest mil·lenni.

Referències 

Swift-Tuttle